Bei der 38. Schacholympiade im Jahr 2008 starten 1329 Spieler in 268 Teams, 114 Frauenteams (564 Spielerinnen) und 154 offene Teams (765 Spieler, oft trotz der Möglichkeit der Damenteilnahme als „Herrenteams“ bezeichnet). Die Teams stammen aus 149 Staaten. Deutschland schickt als Gastgeber 3 Teams und jeweils ein Team entsenden die International Braille Chess Association (IBCA), das International Committee of Silent Chess (ICSC) und die International Physically Disabled Chess Association (IPCA).

Weblinks 
 Mannschaftsstatistiken bei der Schacholympiade 2008 auf olimpbase.org (englisch)

2008 Teilnehmer
Liste (Schach)
Schach 2008